

Aziende 
Hilton Hotels Corporation, catena alberghiera

Località

Regno Unito
Hilton (Aberdeenshire) (Scozia)
Hilton (Berwickshire) (Scozia)
Hilton (Cambridgeshire) (Inghilterra)
Hilton (Derbyshire) (Inghilterra)
Hilton (Dorset) (Inghilterra)
Hilton (County Durham) (Inghilterra)
Hilton (Huntingdonshire) (Inghilterra)
Hilton (Inverness-shire) (Scozia)
Hilton (Ross-shire) (Scozia)
Hilton (Shropshire) (Inghilterra)
Hilton (Staffordshire) (Inghilterra)
Hilton (Westmorland) (Inghilterra)
Hilton (North Yorkshire) (Inghilterra)
Castello Hylton (Inghilterra; anticamente si scriveva Hilton)

Stati Uniti
Hilton (New York) – villaggio presso Rochester (New York) 
Hilton Head (Carolina del Sud) – isola

Australia
Hilton – sobborgo di Perth, Australia Occidentale
Hilton – sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale

Sudafrica
Hilton (KwaZulu-Natal) – cittadina presso Pietermaritzburg.
Hilton (Bloemfontein) – sobborgo di Bloemfontein.

Canada
Hilton Beach – cittadina dell'Ontario.

Persone
Tyler Hilton – cantautore ed attore statunitense
James Hilton – scrittore britannico
Dave Hilton, Sr e Dave Hilton, Jr  – campioni di box
Daisy e Violet Hilton – gemelle siamesi britanniche
Adrian Hilton – teologo britannico
Peter Hilton – uomo d'affari, magistrato e politico britannico
Hilton Armstrong, giocatore di basket nell'NBA
Eric Hilton, musicista statunitense dei Thievery Corporation
Roger Hilton – pittore britannico

Famiglia Hilton

Pagine correlate 
Hinton